Augustenburg steht für:

 Augustenburg, deutscher Name von Augustenborg, Stadt in Sønderborg, Dänemark
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, Seitenlinie des Hauses Oldenburg

Augustenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Christian von Augustenburg (1765–1814), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

Siehe auch
 Schloss Augustenburg
 Augustenburgische Bewegung, politische Strömung in Schleswig-Holstein
 Augustenburger Briefe von Friedrich Schiller an Friedrich Christian von Augustenburg
 Augustusburg, Stadt in Sachsen